La Coupe du Danemark de football est créée en 1955. À partir de 1990 elle porte les noms de Giro Cup, Compaq Cup, DONG Cup, Landspokalturneringen, Ekstra Bladet Cup et depuis 2012 DBU Pokalen.

Histoire

Palmarès

Références 

Compétition de football au Danemark
Danemark